Tournesol ( Sonnenblume) steht für:
 den Pflanzenfarbstoff Tournesol
 die Comicfigur Professor Bienlein im französischen Original der Serie Tim und Struppi, siehe Tim und Struppi #Professor Bienlein
 (327082) Tournesol, Asteroid des Hauptgürtels, benannt nach der Comicfigur
 das Tournesol-Schwimmbad in Idstein, siehe Idstein #Schwimmbad